The Sims 3: Supernatural (The Sims 3: Sobrenatural no Brasil, Os Sims 3: Sobrenatural em Portugal) é o sétimo pacote de expansão do jogo de computador de simulação de vida The Sims 3, e que foi lançado em 4 de setembro de 2012 nos EUA e 7 de setembro de 2012 na Europa e Brasil.

Descrição
Entre na misteriosa cidade de Moonlight Falls, onde coisas estranhas acontecem à luz do luar. Crie seres sobrenaturais, desde lobisomens assustadores e bruxas com risadas histéricas até fadas travessas e vampiros intrigantes. Observe a noite, use sua varinha para lançar feitiços, arranhe os móveis e muito mais. Você pode misturar dezenas de elixires que podem transformar os Sims em zumbis ou em ouro. Compartilhe suas misturas encantadas com seus amigos que tiverem The Sims 3! Surpresas assustadoras estão guardadas para você no mundo de The Sims 3 Sobrenatural!

 Jogue como Sims sobrenaturais: Crie bruxas, magos, zumbis, lobisomens, vampiros intrigantes e fadas, cada um com suas habilidades mágicas, traços e interações.

 Explore a cidade de Moonlight Falls: Descubra os mistérios e habilidades revelados pela luz da lua cheia. Os seus Sims vão surtar ou ficarão mais poderosos?

 Aprimore sua magia e compartilhe o encantamento: Aprenda a lançar feitiços e encontre ingredientes raros para fermentar elixires para poder encantar ou enfeitiçar a vida dos seus Sims. Envie seus elixires mágicos para os seus amigos que tiverem The Sims 3. Seus Sims podem aprimorar suas habilidades paranormais e construir uma carreira de vidente místico.

 Descubra itens sobrenaturais: Passeie na sua vassoura, visite a caravana cigana ou pratique a vaidade se olhando no seu espelho mágico. Acorde a personagem clássica, Ossilda, a peculiar empregada esquelética. Com muitos objetos novos e encantados, o que mais pode acontecer?

 Decore sua casa no estilo gótico: Coloque um covil secreto com uma porta estante deslizante e encha a sua casa com novas mobílias horripilantes.

 Zumbificação: Misture um elixir especial para criar seus próprios monstros aleatórios e sedentos por uns miolinhos. Devore outros Sims para espalhar amor e confusão. Não tenha medo, você sempre pode preparar um elixir e reverter o efeito no seu Sim.

Jogabilidade
Jogadores podem criar bruxos, feiticeiros, lobisomens, vampiros (atualizados) e fadas, cada um com suas próprias habilidades mágicas, traços e interações. Sobrenatural terá um novo mundo chamado - Moonlight Falls. Sims podem lançar feitiços e encontrar ingredientes para criar elixires. Eles podem ser encantados ou amaldiçoados. Novos objetos incluem vassouras voadoras, um espelho mágico, uma porta-estante deslizante e uma carruagem de cigano. A maioria dos objetos são tematizados como Gótico. Ossilda, a personagem não-jogável de The Sims: Num Passe de Mágica retorna. Sims podem se tornar zumbis usando a "Poção de Zumbificação". Novos traços estão incluídos - Cético Sobrenatural, Fã do Sobrenatural, Coruja da Noite, Apropiado, Colecionador e Pensativo.

Ligações externas

Pacotes de expansão de The Sims
Jogos eletrônicos de 2012
Jogos eletrônicos da Electronic Arts
Jogos para Windows
Jogos para macOS
Jogos eletrônicos sobre feitiçaria
Jogos eletrônicos sobre fantasmas
Jogos eletrônicos sobre vampiros